Il XV campionato africano di pallavolo femminile si è svolto dal 17 al 23 agosto 2011 a Nairobi, in Kenya. Al torneo hanno partecipato 9 squadre nazionali africane e la vittoria finale è andata per la settima volta al Kenya.

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º - 7º posto

Risultati

Podio

Campione
Kenya(Settimo titolo)

Secondo posto
Algeria

Terzo posto
Egitto

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2011
Campionati africani di pallavolo femminile